Mariusz Krzysztof Siudek (* 1972, Oświęcim).
 Dorota (Zagórska-)Siudek, née Zagórska (* 1975, Kraków).

Voir aussi 
 , Saudek
 Sudek

Patronyme polonais